Singisen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jodok Singisen (1557–1644), Schweizer Benediktiner und Abt von Muri
 Niklaus Singisen (1770–1845), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Singeisen